O 4º Campeonato Mundial de Badminton foi realizado em Calgary, Canadá, de 10 a 16 de junho de 1985.

Local
Olympic Saddledome

Medalhistas

Resultados

Simples Masculino

Simples Feminino

Duplas Masculinas

Duplas Femininas

Duplas Mistas

Quadro de Medalhas

Referências

Ligações externas
BWF Results
WorldBadminton.net Results
Badminton.de: Men's singles draw

1985